Résultats détaillés du tournoi de tennis de Doha 2007 qui s'est déroulé du 1 au  et a été remporté par Ivan Ljubičić.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (WTA 2007)
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2007
Sport au Qatar en 2007
Doha
Tennis en janvier 2007